Франсуа́ Жоффруа́ Ру (; 21 октября 1811 года, Марсель — 1882 года, там же) — французский художник-маринист, акварелист и рисовальщик.

Изображал главным образом морские корабли (в том числе авизо, посыльное судно «Le Renard»). Был официальным художником французского флота, начиная с 19 октября 1875 года. Это последний из художников известной марсельской семьи художников-маринистов Ру.

См. также 
 Французская живопись

Ссылки 
 

Лауреаты Римской премии
Художники-маринисты Франции